Bertrand se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henri Bertrand
 Marcel C. Bertrand